Världsmästerskapen i nordisk skidsport 2013 avgjordes i Val di Fiemme, Italien mellan 20 februari och 3 mars 2013 efter beslut av världsskidsportförbundet FIS på ett möte i Kapstaden i Sydafrika den 29 maj 2008.

700 utövare från 57 länder var anmälda, en ökning med 8 från 2011. Togo var senaste anmälda tillskottet. 

I Sverige stod SVT och Eurosport för sändningarna under hela världsmästerskapen.

Finalister i omröstningen

Backhoppning
Detaljer: se referenserna

Damer

Herrar

Mixat

Längdskidåkning

Damer

Herrar

Nordisk kombination

Herrar
Detaljer: se referenserna

Medaljligan

Nationsvis
Alla nationer som tagit medalj

Individuell medaljstatistik 
Utövare med 2 eller fler medaljer.

Se även 
Medaljfördelning per nation vid världsmästerskapen i nordisk skidsport
Lista över världsmästare i längdåkning för herrar
Lista över världsmästare i längdåkning för damer

Referenser

Noter

Källor
Fis-ski.com – Längdskidåkning
Fis-ski.com – Nordisk kombination
Fis-ski.com – Backhoppning

Externa länkar 

Officiell webbplats  &